Даде:

 Даде — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Даде, Арта (род. 1953) — албанский педагог и политик.
 Даде, Хан (1878—1940) — нидерландский спортивный деятель.